Кабинет:
 Кабинет — рабочая комната, предназначенная для письменных занятий и интеллектуальной работы.
 Овальный кабинет
 Кабинет — отдельная комната или отгороженная занавеской секция в ресторане или кафешантане.
 Кабинет — высший орган исполнительной власти.
 Теневой кабинет
 Лондонский кабинет
 Императорский кабинет
 Личный кабинет — страница на каком-либо Интернет-портале, доступ к которой (через логин и пароль) есть только у одного человека; пример: личный кабинет налогоплательщика.
 Кабинет редкостей — кунсткамера, музей природных и рукотворных редкостей.
 Анатомический кабинет — собрание анатомических препаратов. 
 Кабинет — устройство для воспроизведения звука.
 «Кабинет» — советская рок-группа из Москвы.
 «Кабинет» — советская рок-группа из Свердловска.
 «Кабинет» — журнал, посвященный преимущественно современному визуальному искусству.

См. также 
 Кабинет-секретарь
 Мебель для кабинета (бюро, секретер).